Ари

Имя и псевдоним 
 АРИ, Ицхак Лурия Ашкенази (1534—1572) — раввин, иудейский богослов, создавший новое направление в мистическом учении Каббалы.
 Ари (род. 1985) — бразильский и российский футболист.
 Ари Сантос (род. 1982) — бразильский футболист, игрок в мини-футбол.
 Ари Ап (1962—2010) — британская рок-исполнительница.
 Ари Торгильссон (1067/1068—1148) — первый исландский историк.

Фамилия 
 Ари, Элайджа (род. 1987) — ганский и киргизский футболист, игрок сборной Киргизии.

Топоним 
 Ари-Аул — село в Чеберлоевском районе Чеченской Республики.
  — село в Греции, входит в сообщество Кератея.
 Ари — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия.
 Ари — коммуна в Италии, располагается в регионе Абруццо, в провинции Кьети.
 Ари-Эспенан — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи.

См. также 
 Арик
 Арье